Le terme Yamana peut désigner :
 Yamana, un nom de famille japonais, et en particulier le nom d'un clan fondé au  dans la province de Kozuke ;
 Yamana, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Le yamana, autre nom de la langue Yagan et du peuple Yagan, au Chili et en Argentine.
 Yamana Gold Inc., une entreprise minière canadienne exploitant des mines d'or ;